Norrie ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Norrie (Colorado), Ortslage bei Aspen, Pitkin County
 Norrie (Wisconsin), Marathon County
 Norrie (Town), Town(ship) im Marathon County
 Norrie Heights, Ortsteil von Hyde Park (New York) 

Norrie ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Norrie (1860–1957), schwedische Sängerin und Schauspielerin 
 Bill Norrie (1929–2012), kanadischer Politiker
 Cameron Norrie (* 1995), britischer Tennisspieler
 Charles Norrie, 1. Baron Norrie (1893–1977), britischer General
 Kenneth Norrie (* 1946), kanadischer Historiker

Siehe auch:
 Norrie-Syndrom (Medizin)
 Silberhort von Norrie’s Law (Schottland)
 Norry (Schienentaxis in Kambodscha)